Il plemmiradite (Plemmyradytes shintoni) è un anfibio estinto, appartenente ai temnospondili. Visse all'inizio del Permiano inferiore (circa 298 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Nordamerica (Nebraska).

Descrizione
Questo animale, di piccole dimensioni, possedeva come tutti i suoi simili un capo grosso e arrotondato. Plemmyradytes era caratterizzato dalla presenza di una lunga copertura sopratemporale dell'incisura otica, dalla riduzione della superficie laterale del palatino, e da un osso squamoso allungato posteriormente. Altre caratteristiche di questo animale che permettono di distinguerlo dalle forme simili sono la presenza di denti della mandibola lunghi e che decrescevano nella parte posteriore delle fauci, leggermente più piccoli di quelli mascellari.

Classificazione
Plemmyradytes shintoni venne descritto per la prima volta nel 2007, sulla base di fossili ritrovati nella zona di Humboldt, nella contea di Richardson in Nebraska. Un'analisi cladistica indica che questo animale faceva parte degli anfibamidi, un gruppo di piccoli anfibi tipici del Carbonifero e del Permiano, vicini all'origine degli anfibi attuali. L'analisi cladistica, inoltre, indica che Plemmyradytes era parte di un clade comprendente anche Tersomius e Micropholis. Di seguito è proposto un altro cladogramma da un altro studio (Fröbisch e Reisz, 2008), che lo vede invece più strettamente imparentato ad Amphibamus :

Bibliografia
 Adam K. Huttenlocker, Jason D. Pardo and Bryan J. Small (2007). "Plemmyradytes shintoni, gen. et. sp. nov., an Early Permian Amphibamid (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Eskridge Formation, Nebraska". Journal of Vertebrate Paleontology 27 (2): 316–328. doi:10.1671/0272-4634(2007)27[316:PSGESN]2.0.CO;2.
 Fröbisch, N.B.; and Reisz, R.R. (2008). "A new Lower Permian amphibamid (Dissorophoidea, Temnospondyli) from the fissure fill deposits near Richards Spur, Oklahoma". Journal of Vertebrate Paleontology 28 (4): 1015–1030. doi:10.1671/0272-4634-28.4.1015.

Collegamenti esterni 
 

Temnospondili